Kershaw se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Andrew Kershaw
 E.M. Kershaw